Хрісі́пп () — син Пелопа й німфи Аксіохи (або Данаїди). Батько любив його більше, ніж своїх синів від Гіпподамії — Атрея і Тієста, які згодом убили Хрісіппа. 

За іншою версією, син фіванського царя Лабдака вигнанець Лаій, якого гостинно прийняв Пелоп, уподобав красеня Хрісіппа, потім викрав і спокусив його. Уважаючи свій зв'язок з Лаієм за сором, Хрісіпп покінчив життя самогубством. Пелоп прокляв Лаія, тому на Лабдакідів посипалися нещастя. Гера, охоронниця моральної чистоти, щоб покарати Лаія, прирекла його на смерть від рук власного сина і наслала на Фіви Сфінкса.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів
Вигадані ЛГБТ-персонажі в літературі